

События 

 Французский король Людовик IX прекратил Седьмой крестовый поход и вернулся на родину.
 Папа римский Иннокентий IV отлучил от церкви короля Германии Конрада IV и Рудольфа Габсбурга.
 Смерть Конрада IV Гогенштауфена во время итальянского похода. Он оставил малолетнего сына Конрадина.
 1254—1273 — междуцарствие в Германии.
 Богемия и Венгрия поделили между собой наследство Бабенбергов. Пржемысл Отакар II получил Австрию, а Бела IV Штирию.
 Присоединение Западной Австрии к Австрии.
 Гибеллинская Пистоя захвачена гвельфской Флоренцией.
 1254—1258 — король Сицилии Конрадин, малолетний сын Конрада IV, под регентством дяди Манфреда.
 1254—1261 — Папа римский Александр IV.
 Новый крестовый поход немцев против пруссов.
 Пржемысл Отакар II пошёл в крестовый поход против пруссов.
 Умирает император Никейской империи Иоанн III Дука Ватац, новым императором становится его сын — Феодор II Ласкарис (1254—1258).
 Болгарские войска под руководством Михаила I Асеня потерпели поражение под Адрианополем от сил Никейской империи.
 4 января — Гийом де Рубрук принят великим ханом Мункэ.
 Август — Рубрук покинул Каракорум.
 2 декабря — Манфред Сицилийский нанёс поражение папским войскам вблизи Фоджи.
 Мосульский эмират — вассал монголов.

Правители 
 Никейская империя — Феодор II  Ласкарис (1254—1258).
 Королевство Сицилия — Конрад II (1254—1258). Регент Манфред I.
 Папская область — Александр IV (1254—1261).
 Мамлюкский султанат — Айбек (1254—1257).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1254 году
 15 сентября — Марко Поло, венецианский путешественник.
 Чжао Мэнфу, китайский поэт, художник и каллиграф.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1254 году
 21 мая — Конрад IV (король Германии).
 3 ноября — Иоанн III Дука Ватац, император Никеи.
 7 декабря — Иннокентий IV (папа римский).

См. также